Ла́шин () — російське прізвище.

Персоналії 
 Михайло Лашин (1918—1998) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Олександр Лашин (* 1982) — український богатир, активний громадський та політичний діяч.
 Олександр Лашин (* ?) — полковник МВС України.

Російські прізвища